Холодовский — русская фамилия:

 Холодовский, Егор Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4966; 3 декабря 1834.
 Холодовский, Иван Иванович — генерал-лейтенант, начальник 29-й пехотной дивизии в 1907—1908 годах.
 Холодовский, Николай Иванович (1851—1933) — русский военный деятель, генерал от артиллерии.
 Холодовский, Михаил Иванович (1855—1926) — украинский художник, пейзажист, действительный статский советник. 
 Холодовский, Сергей Михайлович — старший лейтенант, командир миноносца «Сметливый».
 Холодовский, Юрий Иванович — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 5 февраля 1916.

См. также 
 Холодов